Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wels-Innenstadt enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Innenstadt der oberösterreichischen Stadt Wels.

Denkmäler

Ehemalige Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

WelsInnenstadt
!